Lasem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Lasem (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Lasem, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Lasem, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar